Alexandru al Iugoslaviei se poate referi la:

 Regele Alexandru I al Iugoslaviei (1888–1934) (a domnit între 1921 și 1934)
 Alexandru, Prinț Moștenitor al Iugoslaviei (n. 1945), actualul pretendent
 Prințul Alexandru al Iugoslaviei (1924) (1924–2016), fiul Prințului-Regent Paul
 Prințul Alexandru al Iugoslaviei (1982),  fiul Prințului Moștenitor Alexandru